Rivière à la Marte kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à la Marte (vattendrag i Kanada, lat 47,94, long -74,71), Québec, 
 Rivière à la Marte (vattendrag i Kanada, lat 51,37, long -76,37), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar